El Xúchitl kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Xúchitl, Álamo Temapache, Veracruz, 
 El Xúchitl, Cotaxtla, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar